Architettura – disciplina che ha come scopo l'organizzazione dello spazio a qualsiasi scala, ma principalmente quella in cui vive l'essere umano
 Architettura – in informatica, criteri di progettazione di un computer
 Architettura – rivista italiana di architettura